Нестеровское сельское поселение — сельское поселение в России:

 Нестеровское сельское поселение — в Прибайкальском районе Бурятии,
 Нестеровское сельское поселение — в Сокольском районе Вологодской области,
 Нестеровское сельское поселение — в Пителинском районе Рязанской области.
 Нестеровское сельское поселение — в Сунженском районе Ингушетии.